

Astronomia 
 10350 Spallanzani – asteroide della fascia principale
 Cratere Spallanzani – cratere meteorico sulla Luna
 Cratere Spallanzani – cratere meteorico su Marte

Persone 
 Lazzaro Spallanzani (1729-1799) – gesuita, biologo, accademico e rettore italiano

Altro 
 Collegio Spallanzani – collegio universitario di Pavia
 Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" – istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Roma

Pagine correlate 
 Cratere Spallanzani